Перфторизобутилен (2-(трифторметил)пентафторпропен) — перфторированный олефин.

Получение 
Образуется при пиролизе политетрафторэтилена при 750 °С.

Дехлорирование октафтор-1,2-дихлоризобутана цинком в диоксане или ацетоне.

Пиролиз октафторциклобутана при 710—730 °С (выход 53 %)

Пиролиз перфторалкенов, дифтордихлорметана.

Физико-химические свойства 
Бесцветный токсичный газ, плохо растворимый в воде, хорошо растворимый в органических растворителях. 

По токсичности в 10 раз сильнее фосгена и вдыхание его даже небольшого количества может оказаться смертельным.

Применение 
Для получения фторопластов.

Литература 
 Промышленные фторорганические продукты : справочник. — Л.: Химия, 1990.
 
 Вредные химические вещества : углеводороды, галогенпроизводные углеводородов : справочник. — Л.: Химия, 1990.

Фторорганические соединения
Отравляющие вещества Списка 2 Конвенции по запрещению химического оружия